Jähnigen bzw. Jaehnigen ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Jähnigen (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Louis Jaehnigen (1801–1866), deutscher Jurist
Siehe auch:
 Jänichen
 Jähnichen
 Jänicke